Mužská čtyřhra Western & Southern Open 2019 probíhala ve druhé polovině srpna 2019. Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl britsko-brazilský pár, obhajující finálovou účast, Jamie Murray a Bruno Soares, jehož členové nestartovali společně. Murray nastoupil s Nealem Skupskim. V semifinále však podlehli Dodigovi s Poláškem. Spoluhráčem Soarese se stal Mate Pavić, s nímž skončil v téže fázi na raketách Cabala s Farahem.

Vítězem se stal nenasazený, chorvatsko-slovenský pár Ivan Dodig a Filip Polášek, který ve finále zdolal kolumbijské světové jedničky Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů. Získali tak premiérovou společnou trofej z druhého párového finále a čtvrtého turnaje, do něhož zasáhli jako dvojice. Dodig vybojoval čtrnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour, respektive pátý Masters. Pro Poláška to bylo třinácté turnajové vítězství na túře ATP a první v kategorii Masters. Kolumbijci odešli druhý rok v řadě jako poražení finalisté po téměř identickém výsledku závěrečného utkání.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (semifinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2019